Rosenwiller, une commune alsacienne de la région de Molsheim dans le Bas-Rhin.
Rosenwiller, un lieu-dit rattaché à la commune de Dettwiller près de Saverne dans le Bas-Rhin.